Die Egyptian Premier League 1975/76 war die 20. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 13. Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 18 auf 24 erhöht. Olympic El Qanah FC, Domiat Club, Belquas, Bani Sweif FC, Tanta FC, Sharkia SC, Factory 36, Meniya Club und Ittihad El-Shorta stiegen ab. Neu in der höchsten Spielklasse waren Esco FC, Belquas, Kafr El-Shaikh, Tanta FC, Factory 37 und Ittihad El-Shorta.

Modus 

Die 24 Mannschaften wurden auf zwei Gruppen mit je zwölf Mannschaften aufgeteilt, wobei jede Mannschaft innerhalb einer Gruppe zweimal gegen jede andere Mannschaft derselben Gruppe spielte. Die beiden Gruppensieger trugen ein Meisterschaftsplayoff in Hin- und Rückspiel aus, der Sieger dieses Playoffs war ägyptischer Meister.

Gruppe A

Gruppe B

Meisterschaftsplayoff 

Die beiden Gruppensieger der Vorrunde, Ghazl El Mahallah SC (Gruppe A) und der amtierende Meister al Ahly Kairo (Gruppe B) ermittelten in Hin- und Rückspiel den ägyptischen Fußballmeister der Saison 1975/76.

|}

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1975/76